Kardam – bułgarski chan
 Kardam – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Kardam – wieś w Bułgarii, w obwodzie Tyrgowiszte